A 31 123-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 311-es főútból ágazik ki, annak 7,600-as kilométerszelvénye közelében, Tápiószentmárton külterületén, délnyugat felé. 2 kilométer megtétele után éri el a település üdülőterületét, ettől kezdve annak nyugati szélén húzódik, amíg a 2,600-os kilométerszelvényénél el nem éri a Tápiót. Ott délnek fordul, majd a 3112-es útba csatlakozva ér véget, annak a 34,400 kilométerszelvényénél.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,098 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31123